Perry Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Perry Island (ö i Australien), Queensland,

Fiji 

 Mana Island (ö i Fiji), Västra divisionen, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Fijiförgreningar